Gürtelstrecke steht für:
 
 Gürtelstrecke, Streckenabschnitt der Stadtbahn Köln
 Gürtelstammstrecke (auch Gürtellinie), Mittelabschnitt der U-Bahn-Linie U6 (Wien)